Esta é uma lista dos 295 municípios do estado de Santa Catarina por área urbanizada, com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes a 2019.

Classificação

Ver também 
 Municípios de Santa Catarina por área territorial
 Municípios de Santa Catarina por população

Area urbana
Santa Catarina, urbana